Сезон 1929–30 в Серії A — 30-й сезон чемпіонату Італії з футболу. Перше в історії італійського футболу змагання, що відбулося під егідою новоствореної Серії A, елітного дивізіону національної першості. Участь у турнірі брали 18 команд, 2 найгірші з яких за результатами сезону вибули до Серії B.

Переможцем сезону втретє у своїй історії став міланський «Інтернаціонале», який брав участь у змаганні під назвою «Амброзіана». Лідером команди-чемпіона був легендарний нападник Джузеппе Меацца, який став найкращим бомбардиром турніру, забивши 31 гол.

Команди 
Участь у турнірі брали 18 команд:

Турнірна таблиця 

      Клуб «Амброзіана» став чемпіоном Італії та кваліфікувався до участі у розіграші Кубка Центральної Європи 1930
      Клуб «Дженова 1893» кваліфікувався до участі у розіграші Кубка Центральної Європи 1930
      Клуби «Падова» та «Кремонезе» вибули до Серії B

Результати

Чемпіони 
Склад переможців турніру:

Бомбардири 
31 гол
 Джузеппе Меацца («Амброзіана»)

21 гол
 Родольфо Волк («Рома»)

20 голів
 Бруно Маїні («Болонья»)
 Антоніо Вояк («Наполі»)

17 голів
 Ельвіо Банкеро («Дженоа»)
 Джованні Феррарі («Алессандрія»)
 Джино Роззетті («Торіно»)
 Джованні Веккіна («Падова»)

16 голів
 П'єтро Серантоні («Амброзіана»)

15 голів
 Вірджиліо Левратто («Дженоа»)
 Маріо Магноцці («Ліворно»)
 Раймундо Орсі («Ювентус»)

14 голів
 Антоніо Блазевич («Амброзіана»)
 Італо Россі («Про Патрія»)

13 голів
 Артуро Кіні («Рома»)
 Федеріко Мунераті («Ювентус»)
 Маріо Паландрі («Ліворно»)
 Карло Регуццоні («Про Патрія»)
 Аттіла Саллюстро («Наполі»)

12 голів
 Джузеппе Сантагостіно («Мілан»)

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1929–30 на RSSSF  

1929-30
1929 у футболі
1930 у футболі